Сенны́е Лу́ды:
 Сенные Луды — острова в губе Ура Баренцева моря.
 Сенные Луды — острова в составе Соловецкого архипелага в Белом море.